Подосеново — название населённых пунктов:

Россия 
 Подосеново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Подосеново — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Подосеново — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Подосёнов (фамилия)